Соллефтео:

 Соллефтео — город в Швеции.
 Соллефтео — коммуна в Швеции.